Bangkok Christian College Football Club é um clube de futebol da Tailândia. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2002–03.

Clubes de futebol da Tailândia